Stora Älgsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Älgsjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (59,7 ha)
Stora Älgsjön, Västmanland, sjö i Fagersta kommun och Norbergs kommun,  (17,5 ha)
Stora Älgsjön (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (10,8 ha)
Stora Älgsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun,  (21,7 ha)

Se även
Älgsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn